Kovatchevtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ковачевци) :
Kovatchevtsi, village bulgare de l'obchtina de Kovatchevtsi, situé dans l'oblast de Pernik ;
Kovatchevtsi, village bulgare de l'obchtina de Samokov, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).